Куськино — название населённых пунктов:

Россия 
 Куськино — село в Мантуровском районе Курской области.
 Куськино — деревня в Сернурском районе Республики Марий Эл.
 Куськино — деревня в Моргаушском районе Чувашии.